Highbank bezeichnet
 Highbank (Texas), Ort in Texas
 Highbank (Neuseeland), Ort in Neuseeland
 Highbank Lake, See in  Sioux Agency Township im US-Bundesstaat Minnesota